Big Cedar Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Cedar Lake (Michigan), im Barry County
 Big Cedar Lake (Waushara County, Wisconsin)
 Big Cedar Lake (Washington County, Wisconsin)